Eton – miejscowość w Australii
 Eton – miejscowość w USA
 Eton – miejscowość we Francji
 Eton – miejscowość w Wielkiej Brytanii
 Eton College – college w Eton
 eton – język z grupy języków bantu

Zobacz też 
 Eaton, Eton Wick